Wageningen (Nederland):
Belmonte, voormalig huis en landgoed op de Wageningse Berg, thans arboretum
Arboretum Belmonte

Brazilië:
Belmonte (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Belmonte (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina

Italië:
Belmonte (dynastie), een Italiaanse dynastie
Belmonte Calabro, een gemeente in de provincie Cosenza
Belmonte Castello, een gemeente in de provincie Frosinone
Belmonte Mezzagno, een gemeente in de provincie Palermo
Belmonte Piceno, een gemeente in de provincie Ascoli Piceno
Belmonte del Sannio, een gemeente in de provincie Isernia
Belmonte in Sabina, een gemeente in de provincie Rieti
San Colombano Belmonte, een gemeente in de provincie Turijn

Portugal:
Belmonte (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Castelo Branco
Belmonte (freguesia), een plaats (freguesia) in deze gemeente

Spanje:
Belmonte (Spanje), een gemeente in de provincie Cuenca
Belmonte de Miranda, een gemeente in de provincie Asturië
Belmonte de Tajo, een gemeente in de provincie Madrid
Belmonte de Gracián, een gemeente in de provincie Zaragoza
Belmonte de San José, een gemeente in de provincie Teruel
Belmonte de Campos, een gemeente in de provincie Palencia

Personen
Hanna Belmonte (1800-1867), een Nederlandse schrijfster
Juan Belmonte (1892-1925), een Spaanse torero
Mireia Belmonte (1990-), een Spaanse zwemster
Belmonte, een personage uit de opera Die Entführung aus dem Serail

Zie ook
Belmont (doorverwijspagina)